Vadim Levental (1981-), écrivain russe.
 Valeri Levental (1938-2015), peintre et décorateur de théâtre russe.